Yazid es un nombre árabe que puede referirse a:

Nombre propio 
 Al-Yazid de Marruecos (1750–1792), sultán de Marruecos.
 Yazid I (645–683), segundo califa omeya.
 Yazid II (687–724), califa omeya.
 Yazid III (701–744), califa omeya.
 Yazid Mansouri (n. 1978), futbolista francés de origen argelino.

Apellido 
 Abu Yazid (873–947), bereber jariyita de la tribu de los Banu Ifran.

Otros 
 Yazidismo

Paronimia 
 Yazira

Nombres masculinos